Azerbejdżańska Wikipedia – edycja Wikipedii w języku azerbejdżańskim.

23 października 2008 przekroczyła kamień milowy 20 000 artykułów. Na dzień 15 listopada 2008 roku edycja ta liczyła 20 351 artykułów. W rankingu wszystkich edycji językowych zajmowała wtedy 58 miejsce.

Linki zewnętrzne 
 Azerska Wikipedia

Edycje językowe Wikipedii
Język azerbejdżański